Leuwigoong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Leuwigoong, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Leuwigoong, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar